Наро́дный сою́з может означать:

 Народный союз (Бельгия)
 Народный союз (Althydhubandalagid) — Политическая партия в Исландии
 Народный союз (Россия)
 Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями
 Народный союз за демократию
 Народный союз Эстонии
 Народный Союз «Наша Украина» — Наша Украина до 31 марта 2007
 Народный союз — Политическая ассоциация в Нигерии (1908—1928)
 Народный Союз (ЛНР) — Общественное движение в Луганской Народной Республике.